Via Militaris — назва давньоримських доріг:
 Календська тропа в Криму;
 Via Diagonalis на Балканах.